Saint-Amour kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Amour-Bellevue, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Amour, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,